Рычковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Рычковский сельсовет — в Белозерском районе Курганской области.
 Рычковский сельсовет — в Северном районе Оренбургской области.